Iancului – dzielnica Bukaresztu
 Iancului – stacja metra w Bukareszcie